Billy Graham (1918-2018), théologien et prédicateur évangélique américain
 Billy Graham (1922-1992), boxeur américain
 Bill Graham (1931-1991), organisateur de spectacles et agent artistique américain d'origine allemande 
 Billy Graham (1935-1997), auteur américain de bande dessinée
 Bill Graham (1939-2022), ancien homme politique et ministre du Canada
 Billy Graham (né en 1943), catcheur américain